Бе́ла Ба́лашша (; 1928, Будапешт — 1991) — венгерский экономист.

Биография и научный вклад 
Учился в Будапештском университете. Эмигрировал из Венгрии после восстания 1956 года. Магистр (1958) и доктор философии (1959) Йельского университета. Преподавал в Йеле и университете Джона Хопкинса. Являлся консультантом Всемирного банка. Один из первооткрывателей «эффекта Баласса-Самуэльсона».

Б. Баласса полагал, что в своем развитии любое интеграционное объединение проходит следующие пять этапов:
 зона свободной торговли
 таможенный союз
 общий рынок
 экономический и валютный союз
 политический союз

Формула выявленных сравнительных преимуществ 
Балашша исследовал структуру экспорта товаров, полагая, что она в наилучшей степени отражает имеющиеся у страны сравнительные преимущества и предложил формулу, согласно которой страна может быть определена как специализирующаяся на экспорте определенного товара, если у неё рыночная доля этого товара выше, чем средний показатель по странам мира, либо если доля товара в экспорте выше, чем его доля в экспорте стран соответствующего региона:

RCAij=((xij÷Xi))⁄(xaj÷Xa)

где, RCAij — коэффициент выявленных сравнительных преимуществ, xij — экспорт продукта j из страны i, Xi — общий экспорт из страны i, xaj — общий экспорт продукта j из региона a, Xa — общий экспорт из региона a.

Эта формула получила название индекс выявленных сравнительных преимуществ (RCA). Согласно этому индексу, страна демонстрирует (выявляет) сравнительные преимущества в торговле товаром, для которого показатель выше 1. Это означает, что экспорт товара выше, чем ожидалось на основе данных о его востребованности в общем объеме экспорта данного региона. На сегодняшний день индекс Б. Балашша является наиболее распространенным методом расчета сравнительных преимуществ, на основе которого позже были разработаны новые, более соответствующие современным экономическим реалиям индексы.

Основные произведения 
 «Теория экономической интеграции» (The Theory of Economic Integration, 1961);
 «Структура производства в развивающихся странах» (The Structure of Production in Developing Countries, 1971);
 «Япония в мировой экономике» (Japan in the World Economy, 1988.)

Примечания

Ссылки 
 Библиография Б. Балашша 

Члены Венгерской академии наук
Преподаватели Йельского университета
Лауреаты премии Бернарда Хармса
Беженцы из Венгрии (1956)